Toribio est un nom propre espagnol, qui peut désigner :

 Toribio ou Turibe (°1538 - †1606), archevêque de Lima au Pérou ; saint de l'Église catholique romaine, célébré le 23 mars.
 Toribio Romo (°1900 - †1928), prêtre mexicain, né à Sainte-Anne-de-Guadalupe, assassiné ; fêté le 25 février.

Toponyme 
 Toribío, une municipalité située dans le département de Cauca, en Colombie.